Приз Всесоюзного комитета физкультуры и спорта 1952 года — официальный турнир, проводившийся под эгидой Федерации футбола СССР (Секции футбола СССР). Турнир состоял из двух этапов: предварительного и финального. Предварительный этап проходил во второй половине апреля в четырёх группах (Киев, Тбилиси, Баку и Харьков) в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выходили в финальный турнир, проходивший в Москве в мае-июне 1952 года. Победителем турнира стал московский ЦДСА.

Подготовка
6 января на заседании Секции футбола СССР принимается (вернее, одобряется созданное в физкультверхах) решение о проведении турнира на приз Всесоюзного комитета физкультуры и спорта для успешной подготовки пятнадцати клубов класса А к чемпионату страны, а сборной СССР - к Олимпийскому турниру. В тот же день провели жеребьевку: 15 команд и две сборные Москвы рассортировали в три группы. Игры намечалось проводить по круговой системе с разъездами. О сроках - ни слова.

В марте, по давно сложившейся традиции, футболистов отправили на трудовой семестр - месить грязь на побережье Черного моря. Время шло, а информации об обещанном турнире (где играть, с кем и когда) у готовившихся к сезону не было. И быть не могло: все это время начальники, зарубив первоначальный вариант, ломали голову над новым. После чрезмерно затянувшейся паузы наконец сообщили ("Советский спорт" 12 апреля своим читателям, а высоко стоящие инстанции - чуть раньше участникам турнира) следующее:

а) игры на приз Комитета физкультуры пройдут во второй половине апреля не в трех группах, а в четырех, и не с разъездами, а в Киеве, Тбилиси, Баку и Харькове;

б) финальный турнир с участием девяти команд (двух лучших из каждой группы и сборной Москвы) пройдет в Москве в мае.

Результаты

Предварительный этап

Харьков

Киев

Баку

Тбилиси

Финальный турнир

Достижения клубов

См. также 
 Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР

Ссылки 
 www.klisf.info
 footballfacts.ru
 Газета «Спорт-Экспресс». СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ Акселя ВАРТАНЯНА. ФУТБОЛ В МАСКАРАДНЫХ НАРЯДАХ

Футбольные соревнования в СССР
Футбол в СССР в 1952 году